Wyniki Grand Prix Europy, dziesiątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|5
| Felipe Massa
|8-12, 14-55
|align="center"|47
|-
|align="center"|21
| Markus Winkelhock
|2-7
|align="center"|6
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|56-60
|align="center"|5
|-
|align="center"|6
| Kimi Räikkönen
|1
|align="center"|1
|-
|align="center"|14
| David Coulthard
|13
|align="center"|1
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

2007
Europa
2007 w Niemczech